Hirmuste ist der Name zweier Ortschaften in Estland:

 Hirmuste (Hiiumaa) in der Landgemeinde Hiiumaa im Kreis Hiiu
 Hirmuste (Saaremaa) in der Landgemeinde Saaremaa im Kreis Saare